Jiří Šimáček může být:
 Jiří Šimáček (houslista) (* 1952) – český houslista a hudební pedagog
 Jiří Šimáček (spisovatel) (* 1967) – český spisovatel